Врховец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Врховец, Блаж (род. 1992) — словенский футболист, полузащитник клуба «Марибор» и сборной Словении.
 Врховец, Иосип (1926—2006) — югославский хорватский государственный деятель.